El término Los Nietos hace referencia a los dos pedanías de municipios españoles:

 Los Nietos, en Cartagena (Murcia) España.
 Los Nietos, en Níjar (Almería) Andalucía, España.